Sautunturi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Sauoiva, berg, Lappland, Östra Lappland, 
 Sautunturi (berg i Finland), Lappland, Östra Lappland, 

Robotskapade Finlandförgreningar